Tri mogili – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Tri mogili – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw